Тригер — фамилия. Известные носители:

 Тригер, Сергей Александрович (род. 1941) — советский и российский физик-теоретик.
 Тригер, Марк Яковлевич (1896—1941) — советский писатель и драматург.